1-я польская стрелковая дивизия, ранее Польская стрелковая дивизия () — стрелковое соединение Русской императорской армии, сформированное в Российской империи из поданных польской национальности, а также из числа военнопленных Австро-Венгерской армии польского происхождения.

История 
Дивизия была сформирована на базе Польской (Полесской) стрелковой бригады, существовавшей с 22 сентября 1915 года (в свою очередь, бригада была сформирована на основе ряда польских легионов и дружин ополчения, начавших формирование ещё в октябре 1914 года). По приказу А. А. Брусилова в Киеве от 24 января 1917 года бригада была развёрнута в дивизию. Под руководством генерала Русской армии Тадеуша Билевского было сформировано управление, четыре стрелковых, уланский и резервный  полки, инженерная рота и лазарет. Артиллерию дивизия не получила. Использование польского языка в дивизии как официального, польских знаков различия и знамён было разрешено только после отречения от власти Николая II, тогда же начался набор новых офицеров в дивизию. Солдаты дивизии, однако, носили обмундирование русских войск, а полностью этническими поляками был укомплектован только 1-й стрелковый полк.

После Февральской революции 1917 года, когда Временное правительство предоставило широкую автономию польским воинским частям, поступление поляков в дивизию стало стремительно возрастать. В июле 1917 года, после того, как в Проскурове прошли обучение новобранцы, дивизия была направлена на Юго-Западный фронт к Гусятину для участия в Июньском наступлении. Дивизия приняла участие в боях за Сбруч и Чабарувку, Гусятин и Креховицы, а также Станиславов. Русская армия, однако, ввиду стремительного морального разложения не воспользовалась замешательством среди австро-венгерских и немецких войск и не развила успех. В эти дни в дивизии появились солдаты, поддерживавшие большевиков и убеждавшие их отказаться от выполнения приказов, которые им отдавали русские офицеры. В итоге 18 июля 1917 года был издан приказ о немедленном расформировании дивизии. Часть солдат дивизии перешли в 169-ю и 171-ю стрелковые дивизии, вооружение частично было отдано 2-й чехословацкой пехотной дивизии.

22 июля был отдан приказ о новом сформировании дивизии. Это был акт поднятия боевого духа солдат, которые в течение нескольких дней без противогазов вдыхали смертельно опасный иприт. Ветераны дивизии располагались в то время близ Гусятина. После того, как немецкое наступление повергло русскую армию в состояние паники, польские войска 27 июля вступили в бой под Чабарувкой, несколько дней они отступали в направлении Ольховского, откуда повернули на северо-восток в направлении будущей Белоруссии.

13 июля 1917 года началось формирование 1-го Польского корпуса генерала И. Р. Довбор-Мусницкого трёх дивизионного состава, в которой дивизия вошла в качестве 1-й стрелковой дивизии.

Командный состав (дислокация)

Управление 
 Командир — генерал-лейтенант Фаддей Сигизмундович (Тадеуш) Былевский (с 8 марта по 17 мая), полковник Люциан Желиговский, полковник Ржадковский (начало апреля — май), генерал А. Шимон (с 17 мая)
 Командир бригады — полковник 
 Командир бригады — полковник Даниил Конаржевский
 Начальник штаба — полковник Шевченко, капитан Киселёв

Инженерная рота 
 Командир — штабс-капитан

Лазарет 
 Капеллан — Еугениуш Капуста

1-й стрелковый полк (Киев) 
 Командир — полковник Пеньковский, полковник Люциан Желиговский
 Капеллан — Станислав Чижевский

2-й стрелковый полк (Борисово) 
 Командир — полковник Высоцкий, полковник К. Хроминский
 Капеллан — Менчинский, позднее Гервель

3-й стрелковый полк (Полтава) 
 Командир — полковник , полковник Т. Галецкий
 Капеллан — Хиларий Данилович

(Березень) 
 Командир — полковник Знамеровский, полковник Т. Расенцкий, полковник 
 Капеллан —

Резервный стрелковый полк (Белгород) 
 Командир — полковник Винницкий

(Чугуев) 
 Командир — подполковник Владислав Обух-Вощатынский, полковник

Примечания

Литература 
 Олейников А. В. Национальные воинские формирования русской армии периода Первой мировой войны. // Военно-исторический журнал. — 2016. — № 3. — С.18-20.
 Henryk Bagiński, Wojsko Polskie na wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921 (reprint, Warszawa 1990).
 Mała Encyklopedia Wojskowa t. 2 str. 161-162, wyd. MON Warszawa 1970.

Ссылки 
 Все справочники > Федеральные архивы > Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) > Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 2. 2006 год, Дивизии.
 Polskie formacje wojskowe w Rosji 1914-1920 w świetle dokomentów CAW 

Польские национальные части Вооружённых сил России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1917 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1917 году
Дивизии Польши